XVI чемпионат мира по международным шашкам среди женщин проходил в 1989 году в Росмалене (Нидерланды).

Чемпионкой мира в третий раз за карьеру стала Ольга Вадимовна Левина (СССР) с уникальным результатом — 11 побед в 11 матчах. Второе и третье места с 16 очками из 22 возможных также поделили представительницы СССР, Елена Альтшуль и Зоя Садовская. Лучшая из несоветских участниц, Карен ван Лит из Нидерландов, поделила четвёртое место.

 Итоговая таблица 

Впоследствии победительница турнира Ольга Левина в интервью журналу «Шашечный Израиль» рассказывала, что могла не попасть на этот чемпионат. За ней, как за победительницей чемпионата мира 1987 года, было закреплено место в числе участниц следующего чемпионата, однако во время предшествовавшего чемпионата СССР в Госкомспорт было направлено коллективное письмо. В письме предлагалось передать место Левиной на чемпионате мира бронзовому призёру чемпионата СССР.

Левина, готовившаяся к чемпионату мира по собственной программе, ко всесоюзному первенству подошла не в лучшей форме и к моменту обнародования текста письма с положительной резолюцией уже потеряла шансы на медали. После обращения в Госкомспорт с апелляцией и полученного отказа она обратилась напрямую в ФМЖД. В результате заявка советской делегации, где вместо Левиной была другая спортсменка, была отклонена Всемирной федерацией шашек, и советской федерации пришлось включить Левину в новую заявку. В итоге Левина не только выиграла турнир, но и победила на нём всех соперниц из советской сборной, включая действующую чемпионку мира Садовскую.

Ссылки 
 Турнирная таблица и результаты партий на сайте Федерации шашек Нидерландов 
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин 
 Таблица в журнале «Шашки» 1990/3

Примечания 

Женщины 1989
Шашки в Нидерландах
1989 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1989 году
Чемпионаты мира в Нидерландах